Офице́р:
 Офицер — военнослужащий, командующее (начальствующее) должностное лицо в вооруженных силах государства.
 «Офицер» — лёгкий бронепоезд Вооружённых сил Юга России.
 Офицер — название шахматного слона в некоторых языках.

См. также 
 Офицеры